Отворено првенство Аустралије је тениски гренд слем турнир који се од 1905. одржава сваке године у Мелбурну у Аустралији. Турнир траје две недеље у јануару и први је гренд слем у години. До 1969. се одржавао као Првенство Аустралије, а од тада носи данашњи назив. У почетку се играо у децембру на травнатим теренима у предграђу Мелбурна, а 1987. године прелази на тврде терене Мелбурн парка у центру града.

Тенисери са три и више титула 

Највише пораза
 Енди Мари је највише пута изгубио у финалу (5)

Листа финалних мечева

Види још 

 Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису — жене појединачно
 Победници Вимблдона — жене појединачно
 Победници Вимблдона — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства Француске у тенису — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства Француске у тенису — жене појединачно
 Победници Отвореног првенства САД у тенису — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства САД у тенису — жене појединачно

Референце

Спољашње везе 
   

Отворено првенство Аустралије у тенису
Отворено првенство Аустралије, мушкарци